Adlerova bzw. Adlerová ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Adlerová (* 1985), tschechische Basketballspielerin
 Charlotta Adlerova (1908–1989), brasilianische Malerin, Zeichnerin und Illustratorin
 Vendula Adlerová (* 1984), tschechische Volleyballspielerin